

Codici 
 SUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Sunriver, Oregon (Stati Uniti d'America)

Geografia 
 Suo  – antica provincia del Giappone